Виктория Азаренко — победительница турнира.

Общая информация 
  Серена Уильямс сохранила статус 1-й ракетки мира.
  Серена Уильямс все 5 турниров в году заканчивает не ниже полуфинала.
  Серена Уильямс в 7 раз в финале в Майами и лишь во второй раз его проигрывает (ранее — в 1999 году старшей сестре Винус), и впервые проигрывает финал в двух сетах.
  Виктория Азаренко благодаря двум подряд попаданиям в полуфинал на супертурнирах в США входит в десятку мирового рейтинга, занимая 8-е место.
  Виктория Азаренко выигрывает 3-й титул в сезоне, становясь лучшей в туре, на тот момент, по этому показателю.
  Виктория Азаренко впервые обыгрывает в одиночной встрече (в рамках тура)  Серену Уильямс.
  Виктория Азаренко впервые выходит в финал столь престижного турнира (ранее трижды останавливалась здесь в третьем раунде) и с ходу выигрывает его.

Сеянные 
Все сеянные начинают турнир со 2 круга.

  Серена Уильямс (Финал)
  Динара Сафина (Третий раунд)
  Елена Янкович (Второй раунд)
  Елена Дементьева (Четвёртый раунд)
  Венус Уильямс (Полуфинал)
  Вера Звонарёва (Третий раунд)
  Ана Иванович (Третий раунд)
  Светлана Кузнецова (Полуфинал)
  Надежда Петрова (Третий раунд)
  Агнешка Радваньская (Четвёртый раунд)
  Виктория Азаренка (Титул)
  Марион Бартоли (Второй раунд)
  Каролина Возняцки (Четвертьфинал)
  Ализе Корне (Третий раунд)
  Флавия Пеннетта (Третий раунд)
  Доминика Цибулкова ''(Третий раунд, снятие с турнира)

<ol start="17">
 Чжэн Цзе ''(Четвёртый раунд)
 Патти Шнидер ''(Третий раунд)
 Анабель Медина Гарригес ''(Четвёртый раунд)
 Амели Моресмо ''(Четвёртый раунд)
 Кайя Канепи ''(Третий раунд)
 Анна Чакветадзе ''(Третий раунд)
 Ай Сугияма ''(Второй раунд)
 Алиса Клейбанова ''(Четвёртый раунд)
 Агнеш Савай ''(Четвёртый раунд)
 Ивета Бенешова ''(Четвертьфинал)
 Сибиль Баммер ''(Второй раунд)
 Алёна Бондаренко ''(Второй раунд)
 Александра Возняк ''(Второй раунд)
 Сара Эррани ''(Второй раунд)
 Карла Суарес Наварро ''(Третий раунд)
 Пэн Шуай ''(Третий раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетки турнира

Sony Ericsson Open 2009